Вайнберг або Вейнберг (, ) — прізвище єврейського і німецького походження.

Вайнберг 

 Мері Вайнберг (англ. Mary Wineberg, 3 січня 1980) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Мечислав Вайнберг — радянський композитор польсько-єврейського походження, народний артист РРФСР.
 Стівен Вайнберг (англ. Steven Weinberg, 1933—2021) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1979 року.

Вейнберг 

 Павло Ісайович Вейнберг (1846—1904) — російський письменник-гуморист.
 Петро Ісайович Вейнберг (1831—1908) — російський поет, перекладач і журналіст.

Див. також 
 6036 Вайнберг (6036 Weinberg) — астероїд головного поясу, відкритий 13 лютого 1988 року.
 Закон Гарді — Вайнберга, або закон генетичної рівноваги — одна з основ популяційної генетики.